Jonathan Andersson (innebandyspelare), född 1992
Jonathan Andersson (skådespelare), född 1988
Jonathan Andersson (ishockeyspelare), född 1993